Five Live Yardbirds to pierwszy album brytyjskiej grupy muzycznej "The Yardbirds". Został wydany w Wielkiej Brytanii przez wytwórnię Columbia Records. Jest to zapis koncertu w Marquee Club, który odbył się 13 marca 1964 roku. W 2003 roku ukazała się reedeycja albumu, zawierająca dodatkowe 10 utworów, niepochodzących z tego koncertu.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Utwory dodane w 2003

Twórcy 
 Eric Clapton - gitara prowadząca
 Keith Relf - wokal
 Chris Dreja - gitara rytmiczna
 Jim McCarty - perkusja
 Paul Samwell-Smith - gitara basowa
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1964